Manolo kan syfta på:

Personer
 Manolo Blahnik (1942–), en spansk modeskapare och självbetitlat klädmärke
 Manolo Blahnik (1952–), en percussionist från Puerto Rico
 Manolo Poulot (1974–), en kubansk judoutövare
 Manolo Valdés (1942–), en spansk målare och skulptör
 Manolo Escobar (1931–2013), en spansk sångare
 Manolo Gabbiadini (1991–), en italiensk fotbollsspelare
 Felix Manalo (1886–1963), blev skickad att predika om Iglesia ni Cristo
 Manolo Sánchez Delgado (1990) – en spansk fotbollsspelare

Geografi 
 Manolo Fortich – en kommun i Filippinerna